Retour au paradis est le titre de plusieurs films :

Cinéma 
 Retour au paradis, film français réalisé par Serge de Poligny, sorti en 1935 ;
 Retour au paradis, titre français du film américain Return to Paradise réalisé par Mark Robson, sorti en 1953 ;